CUR est un code qui peut signifier : 
 Aéroport international Hato, à Willemstad, sur l'île de Curaçao, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CUR est un sigle qui peut signifier : 
 Cambridge University Radio.

cur est une abréviation qui peut signifier : 
 .cur, un format de fichier - à l'extension .cur - utilisé pour des images de curseurs dans Microsoft, en pratique identique au format de fichier ICO destiné aux icônes.